Irvine [örvin] může znamenat:

Geografie 
Sídla 
 Irvine (Kalifornie) — město v Kalifornii v USA
 Irvine (Kentucky) — město v Kentucky v USA
 Irvine (Kanada) — osada v Albertě v Kanadě
 Irvine (Skotsko) — město ve Skotsku
Jiné 
 Irvine (hora) — hora v Antarktidě
 Irvine (jezero) — jezero v Kalifornii
 Irvine (ledovec) — ledovec v Antarktidě
 Irvine (řeka) — řeka ve Skotsku
 Irvine (záliv) — záliv ve Skotsku

Příjmení 
 Andrew Irvine — anglický horolezec
 Eddie Irvine (* 1965) — pilot Formule 1

Rodné jméno 
 Irvine Welsh — skotský spisovatel